Das Benson & Hedges Irish Masters 1985 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier im Rahmen der Saison 1984/85. Es wurde vom 26. bis zum 31. März 1985 im Goffs des irischen Dorfes Kill im County Kildare ausgetragen. Sieger wurde der Engländer Jimmy White, der im Finale den Nordiren Alex Higgins mit 9:5 besiegte. White spielte mit einem 120er-Break auch das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Zum wiederholten Male sponserte die Zigarettenmarke Benson & Hedges das Turnier. Im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte sich das Preisgeld auf 69.025 £ fast, wovon knapp ein Viertel auf den Sieger entfiel.

Turnierverlauf 
Erneut veränderte sich die Teilnehmeranzahl von zwölf nicht, sodass erneut acht Spieler in der ersten Runde antraten und die vier Sieger auf das restliche Teilnehmerfeld im Viertelfinale stießen. Die Erstrunden- und Viertelfinalpartien wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, während das Halbfinale im Modus Best of 11 Frames und das Finale im Modus Best of 17 Frames gespielt wurden. Des Weiteren nahm mit Eugene Hughes zum zweiten Mal in Folge und zum dritten Mal insgesamt ein irischer Profi am Turnier teil, der zum ersten Mal ein Spiel gewinnen konnte.

Finale 
Nachdem sich der Engländer Jimmy White mit relativ deutlichen Ergebnissen durch alle drei Runden gekämpft hatte, traf er im Finale auf den Nordiren Alex Higgins, der sich ebenfalls durch alle drei Runden gekämpft hatte und dabei unter anderem Rekordsieger Terry Griffiths und Vorjahressieger Steve Davis besiegt hatte.

Nachdem White mit 2:0 und 4:1 in Führung gegangen war, gelang Higgins der Ausgleich zum 4:4. Anschließend baute White jedoch seine Führung auf 7:4 aus, und nachdem Higgins einen weiteren Frame gewonnen hatte, gewann White die beiden letzten nötigen Frames zum 9:5-Matchgewinn.

Century Break 
Beide im Turnier gespielte Century Breaks spielte Sieger Jimmy White; neben seinem 120er-Break im Finale erzielte er in seiner Viertelfinalpartie ein 101er-Break.

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Kill (County Kildare)